Sebastian Erixon (né le  à Sundsvall en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute dans l'Elitserien avec son club formateur du Timrå IK. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Parenté dans le sport 
Son père Staffan Erixon et son frère Christopher Erixon ont été professionnels.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Timrå IK || Elitserien || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Timrå IK || Elitserien || 27|| 0|| 0|| 0|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0||4
|-
| 2007-2008 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 23|| 2|| 5|| 7|| 12|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Timrå IK || Elitserien || 48|| 3|| 4|| 7|| 14|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2009-2010 || Timrå IK || Elitserien || 46|| 4|| 3|| 7|| 14|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2010-2011 || Timrå IK || Elitserien || 44|| 5|| 15|| 20|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH || 28|| 1|| 7|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Timrå IK || Elitserien || 54|| 2|| 11|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 49|| 7|| 15|| 22|| 55|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL ||40 || 0||10 || 10|| 8|| 9||2 ||0 ||2 ||4
|-
| 2015-2016 || Färjestads BK || SHL || 50 || 4 || 11 || 15 || 20 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Färjestads BK || SHL || 36 || 0 || 3 || 3 || 10 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Färjestads BK || SHL || 44||5||10||15||18||1||0||0||0||2 
|-
| 2018-2019 || Färjestads BK || SHL || 25|| 1 || 5 || 6 || 18 ||14 || 3 || 4 ||7 || 8 
|-
| 2019-2020 || Färjestads BK || SHL || 45|| 7|| 14|| 21|| 30|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || Färjestads BK || SHL || 17|| 0|| 6|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| +4||align="left"| Médaille de bronze
|- 
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 4||+5|| align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Sundsvall
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Timrå IK
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Färjestads BK
Joueur du IF Sundsvall Hockey